John I. Nolan (1874-1922) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 John Nolan (1924-1997) – amerykański duchowny, biskup katolicki
 John Nolan (1933-2000) – amerykański aktor
 John Nolan (ur. 1938) – brytyjski aktor
 John Nolan (ur. 1978) – amerykański muzyk
 John Nolan (ur. 1990) – irlandzki tancerz